Lázně Kyselka  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

* Kyselka (Kyselka), Ortsteil der Gemeinde Kyselka, Okres Karlovy Vary, Böhmen, Tschechien (deutsch Gießhübl-Sauerbrunn, heute Lázně Kyselka für Werbezwecke)
 Lázně Kyselka (Bílina), Stadtteil von Bílina, Okres Teplice, Böhmen, Tschechien (deutsch Bad Sauerbrunn)

Siehe auch: 
 Kyselka
 Sauerbrunn